Щурово — название населённых пунктов:

Россия 
 Щурово — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Щурово — бывший город в Московской области, ныне в черте города Коломны.
 Щурово — деревня в Коломенском городском округе Московской области.
 Щурово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Щурово — деревня в Ухоловском районе Рязанской области.
 Щурово — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Щурово — село в Борисоглебском районе Ярославской области.

Украина 
 Щурово — село в составе города Лиман Донецкой области.